św. Kolumba(n), Kolumban Starszy, Kolumba(n) z Iony (521-597) – misjonarz, patron Irlandii
 św. Kolumban Młodszy (ok.540-615) – opat, misjonarz, patron diecezji Bobbio

Przypisy